

Гілмен — місто, штат Іллінойс
 Гілмен — місто, штат Айова
 Гілмен — місто, штат Міннесота
 Гілмен — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Гілмен — селище в окрузі Тейлор, штат Вісконсин

Див. також 
 Ніколас Гілмен